Miejscowości w USA:
 West Marion – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
Gminy w USA:
 West Marion (ang. West Marion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson